Drama – rzeka w województwie śląskim
 Drama – rodzaj gry fabularnej
 Drama – wieś w Bułgarii
 Drama – jednostka regionalna w Grecji
 Drama – gmina w Grecji
 Drama – miasto w Grecji
 Drama – metoda pomocnicza w nauczaniu
 Drama – zespół muzyczny
 Drama – album brytyjskiej grupy Yes z 1980 roku
 Drama – album amerykańskiej grupy Flaw z 2000 roku
 Drama – japoński serial

Zobacz też 
 Serial koreański, przez fanów często nazywany dramą koreańską